Сорт:
 Сорт — группа культурных растений, которые в результате селекции обладают определённым набором характеристик (полезных или декоративных), который отличает эту группу растений от других растений того же вида.
 Сорт — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 В значении категорий, типов, видов и тому подобное:
 Тип (сорт) — относительно устойчивая и независимая совокупность элементов, которую можно выделить во всём рассматриваемом множестве (предметной области).
 Сорта товарной нефти.
 Сорта чая по типу листа.
 Сорт — система общей классификации товаров по потребительским качествами периода СССР. Товары одной категории разделялись на первый (высококачественный, не имеющий недостатков), второй (с отдельными, незначительными недостатками) и третий (со значительными, но не препятствующим его использованию по назначению, недостатками). Иногда также выделялся «высший сорт» — лучшие экземпляры первого сорта.

См. также 
 Sort